Папа́йя, или ды́нное де́рево () — древесное растение; вид рода  семейства Кариковые (Caricaceae).

Слово папайа — латинизированное малабарское название растения (papaya).

Ботаническое описание 

Невысокое стройное пальмообразное дерево с тонким, лишённым ветвей стволом высотой 3—10 м.

Листья большие, 50—70 см в диаметре, пальчато-рассечённые, на длинных черешках.

Цветки развиваются в пазухах листьев, превращаясь в большие плоды, диаметром 10—30 см и длиной 15—45 см. Созревшие плоды мягкие и имеют цвет от янтарного до оранжевого. Мякоть спелых плодов бывает жёлтой, оранжевой и красной.

Все части растения содержат млечный сок.

Хозяйственное значение и применение 

Родиной папайи является юг Мексики, Центральная Америка и север Южной Америки, но выращивается она сейчас во всех тропических странах, основные производители Индия и Бразилия. Также экспериментальные посадки папайи имеются и на юге России, в ботанических садах на Черноморском побережье Кавказа.

Следует проявлять осторожность при сборе плодов, так как папайя выпускает сок-латекс, способный вызывать у многих людей раздражение кожи, а также аллергические реакции. Плоды папайи и её листья также содержат алкалоид карпаин, обладающий глистогонным действием, который в больших дозах может быть опасен.

Пищевой продукт 
Основное применение папайи — использование в пищу. Обычно её едят в сыром виде, без кожицы и семян. Неспелые плоды тушат, а также используют при приготовлении карри и в салатах. Плоды запекают на огне, отчего от папайи начинает исходить запах хлеба.

В медицине 
Папайя содержит много фермента, называемого папаин (протеаза, смягчающая мясо), и других белков. Свойство сока папайи разрушать жёсткие волокна мяса использовали в Южной Америке в течение тысяч лет. Его получают из очищенного млечного сока незрелых плодов и листьев и применяют для улучшения пищеварения, а также в препаратах «Лекозим» и «Кариопазин» (смесь протеолитических ферментов), которыми лечат межпозвонковый остеохондроз.

В тропической народной медицине папайю используют как глистогонное средство (отвар корней, листья), средство для контрацепции и аборта, в качестве средства, стимулирующего менструацию. Высушенные листья курили для облегчения астмы или в качестве замены табака. Пакеты сухих измельченных листьев продаются в магазинах для приготовления чая. При этом отвар листьев применяется как слабительное для лошадей в Гане и в Кот-д'Ивуаре.

По утверждению вирусолога Люка Монтанье, препараты из папайи способствуют предотвращению вирусных инфекций.

Из молодых листьев Папайи готовят противомалярийный чай.

Эпифитотия папайи 
 был завезен в Оаху (Гавайи) ещё в 1937 году и дважды затронул производство гавайской папайи. Болезнь была умеренной в течение ряда лет, пока она не мутировала или не был интродуцирован более агрессивный штамм, и в 1950 году началась эпифитотия. В течение 12 лет количество земли под производством папайи сократилось на 94 %. Затем производство было перенесено из Оаху в район Пуна на острове Гавайи («Большой остров») под строгим карантином. В 1971 году PRSV был обнаружен в приусадебных участках, но были предприняты усилия для предотвращения его распространения. Вирус появился в коммерческих хозяйствах в 1992 году, эпифитотия вспыхнула снова и приняла невиданные масштабы, так что за год поразила практически 100 % классических сортов, и к 1995 году производство в Пуне было невозможно. Две трансгенные разновидности папайи были созданы Деннисом Гонсалвесом и его командой и были представлены для производства 1 мая 1998 года. Выяснилось, что если в цепочку ДНК растения добавить ген белка оболочки вируса, то папайя становится невосприимчива к вирусу. Ген белка оболочки PRSV был введен в высокоэмбриогенную растительную ткань с использованием недавно изобретенной генной пушки, что привело к разработке трансгенной линии 55-1, которая, как было доказано, эффективно контролирует гавайские штаммы PRSV, препятствуя воспроизведению новых вирусных копий (антисмысловые РНК, хотя есть мнение, что механизм подавления вируса связан с РНК-интерференцией). Получив необходимые процедуры по одобрению от контролирующих организаций (FDA, EPA и другие), в мае 1998 года трансгенная папайя началась выращиваться для коммерческого использования. Внедрение генетически-модифицированного фрукта в Гавайи позволило в короткие сроки вернуть исходные объёмы производства. На сегодняшний день она практически полностью вытеснила обыкновенную.

В ходе проверок не было выявлено никакого негативного влияния на организм человека. К тому же, человек всегда употреблял папайю вместе с её вирусом, так как там, где она растёт, всегда присутствует этот патоген.

Производство

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Кариковые
Фрукты
Тропические культуры
Плодовые деревья
Тропическое сельское хозяйство